Blang Mane (Makmur), een plaats in het regentschap Bireuen van de provincie Atjeh, Indonesië. 
Blang Mane (Paya Bakong), een plaats in het onderdistrict Paya Bakong, regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh, Indonesië.
Blang Mane (Peusangan Selatan), een plaats in het regentschap Bireuen van de provincie Atjeh, Indonesië. 
 Blang Mane Barat, een plaats in het regentschap Bireuen van de provincie Atjeh, Indonesië.
 Blang Mane Dua Meunasah, een plaats in het regentschap Bireuen van de provincie Atjeh, Indonesië.